Ingeborg af Danmark kan henvise til:

 Ingeborg af Novgorod (ca. 1100 - 1137) - datter af storfyrst Mstislavl af Kiev og gift med Knud Lavard, hertug af Sønderjylland
 Ingeborg af Danmark (fransk dronning) (1175/1176 - 1236) - datter af kong Valdemar den Store af Danmark og gift med kong Filip 2. August af Frankrig
 Ingeborg af Danmark (13. århundrede) (ca. 1244 - 1287) - datter af kong Erik Plovpenning af Danmark og gift med kong Magnus Lagabøter af Norge
 Ingeborg Magnusdatter af Sverige (død 1319) - datter af kong Magnus Ladelås af Sverige og gift med kong Erik Menved af Danmark
 Ingeborg af Danmark (1347-1370) - datter af kong Valdemar Atterdag af Danmark og gift med hertug Henrik 3. af Mecklenburg
 Prinsesse Ingeborg af Danmark (1878 - 1958) - datter af kong Frederik 8. af Danmark og gift med prins Carl af Sverige